Двадцать третья поправка к Конституции США (1961)

См. также